est un mot anglais signifiant « phénomène ». Il peut faire référence à :

Série télévisée 

 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur .

Cinéma 

 Phenomenon, film fantastique de Jon Turteltaub, sorti en 1996.

Album 

 , septième album studio de LL Cool J, sorti le  ;
 , second album studio de Thousand Foot Krutch, sorti le  ;
 , troisième album studio du groupe de rock anglais UFO, sorti en .

Voir aussi